Па́льцева — женская форма от фамилии .

 Известные носители 
 Пальцева, Екатерина Андреевна (род. 1997) — российская боксёрша, чемпионка мира и Европы.
 Пальцева, Лариса Александровна (род. 1946) — советский и российский историк.
 Пальцева, Римма Алексеевна (род. 1948) — российская легкоатлетка (бег на сверхдлинные дистанции). См. также 
 Палец (значения)
 Пальцево
 Пальчиков